O Liga Regional (ou Insular) de São Vicente de 2015-16 foi a 78a temporada (40a desde independência) de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o CS Mindelense conqustou o 48o título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016, Futebol Clube de Derby, termino segunda na competições regionais participando na campeonato nacional.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Amarantes
 Batuque FC
 FC Derby
 Falcões do Norte
 Sporting Farense de Fonte Filipe
 Clube Sportivo Mindelense
 Salamansa

Segunda Divisão
Calhau
 Castilho
 Corinthians
 Ponta d’Pom
 Ribeira Bote
São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Clube Sportivo Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Ribeira Bote
2a: Castilho - perdeu na jogos promocionais com Académica do Mindelo

Jogos

Jogos promocionais
<center>
{|class="wikitable " style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Jogos promocionais
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Farense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Castilho
|7 de maio
|-align=center
|Castilho
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Farense
|14 de maio
|}
</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhores vitórias::  Derby 7-0 Amarante (April 10)Melhor posição:''' Mindelense: 11 semanas (semanas 3-12)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Vicente
Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente
Sao Vicente